Biserica de lemn din Drăgoiești se poate referi la:

 Biserica de lemn din Drăgoiești, Gorj, construită în anul 1760 și localizată în satul Drăgoiești din comuna Crasna, județul Gorj
 Biserica de lemn din Drăgoiești, Suceava, construită între anii 1816-1819 și localizată în satul Drăgoiești din comuna omonimă, județul Suceava